Xiamao bezeichnet:

 Xiamao (Sha) (夏茂镇), Großgemeinde im Kreis Sha in der chinesischen Provinz Fujian
 Xiamao (Sihui) (下茆镇), Großgemeinde der Stadt Sihui in der chinesischen Provinz Guangdong